Il terminale uomo (The Terminal Man) – romanzo di Michael Crichton del 1972
 L'uomo terminale (The Terminal Man) – film del 1974 diretto da Mike Hodges